Суперкубок Франції з футболу 1999 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 1999 року між чемпіоном Франції Бордо та володарем кубка Франції Нантом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999
Франція
1999 у французькому спорті